Байгул — топоним:

Казахстан 
 Байгул — село в Жанааркинском районе Карагандинской области.

Россия 
 Байгул — село в Чернышевском районе Забайкальского края.
 Байгул (приток Большого Абакана) — река в Хакасии.